Гру́шевка () — село,
Кировский сельский совет,
Токмакский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2325281602. Население по переписи 2001 года составляло 391 человек.

Географическое положение 
Село Грушевка находится на берегах реки Юшанлы,
выше по течению на расстоянии в полутора километрах расположено село Ударник,
ниже по течению на расстоянии в трёх километрах расположено село Могутнее.

История 
 1819 год — дата основания как село Лихтфельд.
 В 1962 году переименовано в село Грушевка..

Ссылки 
 Погода в селе Грушевка

Примечания